La sanguinaria (Gun Crazy) – film del 1950 diretto da Joseph H. Lewis
Gun Crazy – EP dei The Mr. T Experience del 1993